Le nom de Christian de Schaumbourg-Lippe fut porté par deux princes européens :
 Christian de Schaumbourg-Lippe (1898–1974), chef de la branche de Náchod de la maison princière de Schaumbourg-Lippe ;
 Christian de Schaumbourg-Lippe (né en 1971), petit-fils du précédent.